La route départementale 949, ou RD 949, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 49 dans les Ardennes, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 149
 dans la Vendée, déclassée en 1972
 en Maine-et-Loire, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 349 dans le Nord, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 449 dans le Loiret, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 549 dans les Hautes-Alpes, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 648A dans les Pyrénées-Atlantiques, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseau routier des Hautes-Alpes
 Réseau routier des Ardennes
 Réseau routier du Loiret
 Réseau routier de Maine-et-Loire
 Réseau routier du Nord
 Réseau routier des Pyrénées-Atlantiques
 Réseau routier de la Vendée

949